La Fehrbelliner Reitermarsch (en español: Marcha Ecuestre de Fehrbelliner) es una marcha de caballería del Ejército Alemán. Fue compuesta en 1893 por Richard Henrion, un compositor militar de Alemania. En su versión original, la marcha es completamente instrumental.

En Chile, esta marcha fue adoptada como oficial por la Escuela de Caballería de Carabineros del "General Oscar Cristi Gallo" y por todas las unidades montadas de Carabineros en sus presentaciones, y por Argentina por el Regimiento de Caballería de Tanques 8.

Letra posterior y traducción 

Luego del fin de la era imperial, en la República de Weimar, se le agregó texto a la pieza musical. Este texto hacía alusión a los tiempos de Guillermo I de Alemania, mencionados como prósperos y florecientes. Debido a esto, también se puede encontrar la marcha con el nombre Kaiser-Wilhelm-Marsch.

Referencias 

Marchas militares de Alemania
Composiciones del siglo XIX
Caballería